Eberhardstein bezeichnet
 Eberhardstein (Pretzfeld), einen Ortsteil von Pretzfeld im Landkreis Forchheim
 als Burg Eberhardstein den Burgstall Thüngfelderstein
 ein Jagddenkmal bei Würzberg im Odenwald